Kamenščak je ime dveh naselij v občini Ljutomer
 Spodnji Kamenščak,
 Zgornji Kamenščak.